Het WTA-tennistoernooi van Adelaide (officieel Adelaide International) van 2021 vond plaats van maandag 22 tot en met zaterdag 27 februari 2021 in de Australische stad Adelaide. Het was de tweede editie van het toernooi sinds 1988. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Ashleigh Barty kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor echter haar openingspartij in de tweede ronde van de Amerikaanse Danielle Collins.

Het vijfde reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Zwitserse Belinda Bencic in twee sets. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Adelaide op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als vierde geplaatst – kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich af, wegens een schouderblessure.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nicole Melichar en Xu Yifan had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Xu speelde samen met Yang Zhaoxuan – zij bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Shuko Aoyama en Ena Shibahara, verloor meteen hun openingspartij.

Het als derde geplaatste duo Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Hayley Carter en Luisa Stefani in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; de Chileense Guarachi geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Adelaide 2021
Adelaide